Die Abkürzung UPP steht für:
 die Partei União Promotora para o Progresso (etwa „Union zur Förderung des Fortschritts“) in Macao
 mehrere Parteien mit dem Namen United Progressive Party
 die peruanische Partei Unión por el Perú
 Un Ponte per …, eine italienische Hilfsorganisation
 einen Betreiber von Studentenwohnheimen in Großbritannien, siehe University Partnership Programme
 mehrere Parteien mit dem Namen United People’s Party
 den IATA-Code für den Upolu Airport
 Uppsala
 University of Pittsburgh Press
 die Einheit Unidade de Polícia Pacificadora der brasilianischen Polizei
 die unterrichtspraktischen Prüfungen im Rahmen des Zweiten Staatsexamens für das Lehramt in Nordrhein-Westfalen

Upp steht für:
 eine britische Rockband, siehe Upp
 ein Album dieser Band, siehe Upp (Album)
 ein Ort in Kalifornien, siehe Upp (Kalifornien)

Familienname:
 Jerry Upp, Baseballspieler
 Virginia Van Upp (1902–1970), US-amerikanische Filmproduzentin

Siehe auch:

UPP